Kamparkiri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Kamparkiri, vattendrag, 
 Kecamatan Kamparkiri, distrikt, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar